Натан Коэн (; 1 февраля 1986, Крайстчерч, Новая Зеландия) — новозеландский спортсмен, Олимпийский чемпион в академической гребле (лодка-парная двойка) 2012 года, участник игр 2008 года — четвёртое место в аналогичной дисциплине. Двукратный чемпион мира 2010 и 2011 годов. Большинства побед, включая Олимпийское золото и все звания чемпиона мира, выиграл вместе со своим соотечественником — Джозефом Салливаном.

Выпускник Университета Мэсси.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Университета Мэсси
Выпускники Университета Кентербери
Выпускники Университета Уаикато
Выпускники Университета Отаго
Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по академической гребле